Huhtasaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Huhtasaari (ö i Nyland), Helsingfors, 
 Huhtasaari (ö i Norra Österbotten), Ylivieska, 
 Huhtasaari (ö i Birkaland, Tammerfors), 
 Huhtasaari (ö i Birkaland, Södra Birkaland), 
 Huhtasaari (ö i Egentliga Tavastland), Tavastehus, 
 Huhtasaari (ö i Lappland, Rovaniemi, lat 67,04, long 25,09), 
 Huhtasaari (ö i Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, lat 60,53, long 27,02), 
 Huhtasaari (ö i Lappland, Rovaniemi, lat 66,08, long 26,31), 
 Huhtasaari (ö i Lappland, Rovaniemi, lat 66,51, long 25,86), 
 Huhtasaari (ö i Päijänne-Tavastland), Lahtis, 
 Huhtasaari (ö i Lappland, Östra Lappland), 
 Huhtasaari (ö i Mellersta Finland), Joutsa, 
 Huhtasaari (ö i Lappland, Tunturi-Lappi), 
 Huhtasaari (ö i Kymmenedalen, Kotka-Fredrikshamn, lat 60,47, long 26,85), 

Robotskapade Finlandförgreningar